Фреснеда-де-Куэльяр ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 11,52 км². Население — 222 человека (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии